General Viamonte kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Viamonte, ort, Córdoba, 
 Partido de General Viamonte, kommun, Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar